Секста́нт, может означать:

 Секстант — навигационный астрономический инструмент.
 Секстант — созвездие южного полушария.
 Секстант — название угла, равного 60 градусам ( радиана,  оборота).